est le  de famille le plus courant au Japon.

Patronyme

Artistes 
 Chuta Kimura, (1914-1897), peintre ; 
 Hazuki Kimura (2000-), actrice et idole japonaise ; 
 Ihei Kimura (1901-1974), photographe fondateur du Nippon-Kobo ;
 Isao Kimura (1923-1981), acteur japonais ; 
 Manatsu Kimura  (2001-), actrice japonaise ;  
 Tsunehisa Kimura (1928-2008), graphiste ;
 Jon Kimura Parker, pianiste ;
  (1978-), comédienne de doublage japonaise ;
 Kōsuke Kimura (né en 1936), artiste graveur japonais.
 Kimura Reiji (né en 1926), peintre, graveur japonais.
 Risaburō Kimura (né en 1924), artiste graveur japonais.
 Komako Kimura (1887-1980), actrice japonaise.
 Mari Kimura, violoniste et compositrice ;
 Takuya Kimura (né en 1972), acteur et chanteur, membre du groupe SMAP ;
 Takeo Kimura (1918-2010), chef décorateur japonais ;
 Yuki Kimura (née en 1996), tarento japonaise ;
 Yumi Kimura, chanteuse et compositrice ;
 Kimura, groupe français de rock néo-progressif.

Sportifs et sportives 
 Ayako Kimura (née en 1988), athlète ;
Hana Kimura (1997-2020), catcheuse ;
 Jun Kimura, athlète japonais ;
 Jutaro Kimura (né en 1968), joueur de baseball ;
 Kazushi Kimura (né en 1958), joueur de football ;
 Kenji Kimura (né en 1945), joueur de volley-ball ;
 Kiminobu Kimura (né en 1970), skieur alpin ;
Kyoko Kimura (1977-), catcheuse et pratiquante d'arts martiaux mixtes ;
 Masahiko Kimura (1917-1993), judoka ;
 Misato Kimura (née en 1991), joueuse de volley-ball, sœur de Saori ;
 Rie Kimura (née en 1971), footballeuse ;
 Saeko Kimura (née en 1963), nageuse synchronisée ;
 Saori Kimura (née en 1986), joueuse de volley-ball ;
 Takuya Kimura (1972-2010), joueur de baseball des Yomiuri Giants ;
 Taky Kimura (1924-2021), pratiquant d'arts martiaux.

Scientifiques 
 Hisao Kimura (1922-1989), tibétologue ;
 Hisashi Kimura (1870-1943), astronome ;
 Motoo Kimura (1924-1994), biologiste.

Autres 
 Jirōemon Kimura (1897-2013), supercentenaire ;
 Kōichi Kimura, concepteur, producteur et graphiste de jeux vidéo ;
 Sébastien Kimura (1565-1622), prêtre jésuite japonais, martyr ;
 Tarō Kimura (1965-2017), homme politique japonais ;
 Takatarō Kimura (1870-1931), historien, philosophe, linguiste et traducteur japonais.

Divers 
 Kimura, un ennemi des X-Men ;
 Kimura peut désigner une technique de clé articulaire utilisée dans les sports de combat et les arts martiaux.

Homonymie de patronyme